Besbes – comune dell'Algeria nella provincia di El Tarf
Besbes – comune dell'Algeria nella provincia di Ouled Djellal